oOoOO (wł. Chris Dexter Greenspan) – amerykański producent chillwave pochodzący z San Francisco. Jego pseudonim wymawia się „oh”. Jest obok White Ring i Salem jednym z pionierów gatunku witch house.

Życiorys 
Debiut oOoOO miał miejsce w styczniu 2010, kiedy w wytwórni Disaro został wydany jego minialbum CD-R, zawierający sześć utworów. Nakład był ograniczony do 100 sztuk, a każda posiadała swój rysunek zaprojektowany przez Greenspana. Latem 2010 jego utwory „No Shore” i „Cold” pojawiły się w albumie kompilacyjnym wytwórni Bathetic Records. Podobnie stało się z utworem „Seaww”, który znajdował się w kompilacji z zespołem White Ring w szwedzkiej wytwórni Emotion. oOoOO zremiksował także utwór Lindsay Lohan „I Live For The Day” na mixtape Let Me Shine for You, który został wydany w Tri Angle w 2010. Jego debiutancki EP został wydany w październiku 2010 także w Tri Angle, który potwierdził przyszłe plany odnośnie do albumu. 10 kwietnia 2012 został wydany Our Loving Is Hurting Us. 8 kwietnia 2013 oOoOO poinformował o założeniu własnej wytwórni Nihjgt Feelings, której pierwszym wydaniem będzie jego pierwszy album „Without Your Love”. Został wydany 24 czerwca 2013.

Dyskografia

Albumy 
 Without Your Love (2013, Nihjgt Feelings)

EP 
 oOoOO CD-R (CD-R, 2010, Disaro)
 oOoOO (2010, Tri Angle)
 Our Loving Is Hurting Us (2012, Tri Angle)

Pozostałe 
 Roses / Seaw (7" z White Ring, 2010, Emotion)

Remiksy 
 The Big Pink – Tonight (oOoOO Remix) [2010]
 H.I.M. – Shatter Me With Hope (oOoOO Remix) [2010]
 Salem – Asia (oOoOO Remix) [2010]
 Marina & The Diamonds (oOoOO Remix) [2010]
 o F F Love - CloseToU (oOoOO Remix) [2012]
 Danny Brown - Grown Up (oOoOO Remix) [2012]

Koncerty w Polsce 
 05.10.2012 – Gdynia
 19.04.2013 – Gdańsk (odwołany)
 20.04.2013 – Warszawa
 31.01.2015 – Gdańsk

Przypisy 

Amerykańscy producenci muzyczni